Rufí (ministre), alt funcionari romà
 Corneli Rufí, branca familiar de la gens Cornèlia.
 Publi Corneli Rufí (cònsol), dues vegades cònsol i una dictador.
 Publi Corneli Rufí (dictador 334 aC), dictador el 334 aC.
 Gai Vibi Rufí, cònsol sufecte el 22.
 Marc Antoni Rufí, cònsol el 131.
 Gai Cuspi Rufí, cònsol el 142.
 Licini Rufí, jurista romà
 Aule Juni Rufí, cònsol el 153.
 Marc Juni Rufí Sabinià, cònsol el 155.
 Triari Rufí, cònsol el 210.
 Rufí Tiranni o Turrani o Torà 
 Rufí (poeta segle IV), poeta romà 
 Rufí (bisbe) (614 - 633), bisbe de Tortosa
 Rufí (poeta), poeta grec
 Sant Rufí d'Assís, primer bisbe d'Assís, mort el 238.
 Pilar Rufí i Bosch (1892-1969), soprano catalana